

Саралжинський сільський округ — адміністративна одиниця, Бокейординський район, Західноказахстанська область
 Саралжинський сільський округ — адміністративна одиниця, Каратобинський район, Західно-Казахстанська область
 Саралжинський сільський округ — адміністративна одиниця, Уїльський район, Актюбинська область

Див. також 
 Саралжин